3 miejscowości w Polsce:
 Mleczkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia
 Mleczkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Mleczkowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn

Linki zewnętrzne